Judoka pode se referir a:
 Judoka - praticante de Judô.
 Mestre Judoca - personagem de história em quadrinhos da DC Comics
 O Judoka - personagem brasileiro de história em quadrinhos publicado pela EBAL no final da década de 1960 e meados da década de 1970
 O Judoca (Anime), uma série de animação japonesa

Desambiguação